Bichleralm steht für:

 Bichleralm (Schneizlreuth), Alm in der Gemarkung Weißbacher Forst der Gemeinde Schneizlreuth
 Bichleralm (Villgratner Berge), Alm an der Nordseite der Villgratner Berge in der Fraktion Plon der Gemeinde St. Veit in Defereggen